Independence Airport (engelska: Mango Creek Airport, Savannah Airport) är en flygplats i Belize.   Den ligger i distriktet Stann Creek, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Belmopan. Independence Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Independence Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Independence Airport. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Mango Creek,  km öster om Independence Airport. 

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Stann Creek